Fujiwara est un nom de famille japonais qui est relié à plusieurs personnes, personnages fictifs et autres sujets.

Patronymes 

 Clan Fujiwara ;
Fujiwara no Kamatari, le fondateur de ce clan ;
Fujiwara no Fuhito (659 - 720), puissant membre de la cour impériale du Japon pendant les périodes Asuka et Nara. Il est le second fils de Fujiwara no Kamatari.
Fujiwara no Tadahira (880 - 949), membre du clan Fujiwara et l'un des régents Fujiwara, il exerça la régence de l'empereur Suzaku et gouverna donc de 930 à 946 ;
Fujiwara no Kaneie (929 - 990), kugyō (noble japonais de la cour) membre du clan Fujiwara et l'un des régents Fujiwara.
Fujiwara no Michinaga (966 - 1028), membre du clan des Fujiwara. Il est le quatrième ou cinquième fils de Fujiwara no Kaneie, le troisième  par Fujiwara no Tokihime ;
 Ōshū Fujiwara, famille des Fujiwara du Nord ;
 Harry Fujiwara (1935 - 2016), lutteur professionnel ;
 Hiroto Fujiwara (1912-1980), écrivain japonais connu sous son nom de plume Jirō Nitta
 Kamatari Fujiwara (1905 - 1985), acteur japonais ;
 Kei Fujiwara, (1999 - 1983), céramiste
 Kei Fujiwara (1964 - ), actrice japonaise et directrice de film ;
 Keiji Fujiwara (1964 - 2020), acteur japonais ;
 Masahiko Fujiwara (1943 - ..), mathématicien japonais ;
 Norika Fujiwara (1971 - .. ), actrice et mannequin japonaise ;
 Sakuhei Fujiwhara (184-1950), météorologue japonais ;
 Tatsuya Fujiwara (1982 - ..), acteur japonais ;
 Tokuro Fujiwara, parfois crédité sous le nom de Professor F ou d’Arthur est un concepteur de jeux vidéo ;
 Toshio Fujiwara (1948 - ..), combattant japonais de kickboxing ;
 Yoshie Fujiwara (1898 – 1976), ténor japonais.
 Yū Fujiwara, (1932 - 2001), céramiste

Personnages fictifs 

 Emilie Fujiwara, personnage de la série d'animation Magical DoReMi ;
 Fujiwara-no-Sai, de la série Hikaru no Go ;
 Fujiwara, de la série La Mélancolie de Haruhi Suzumiya ;
 Chiyoko Fujiwara, du film Millennium Actress ;
 Fujiwara no Mokou,Personnages de Touhou Project ;
 Takumi Fujiwara et Bunta Fujiwara, personnages du manga et anime Initial D

Autres 

 Fujiwara-kyō, la capitale impériale du Japon pendant seize ans, entre 694 et 710 ;
 Effet Fujiwara, ou Fujiwhara, est l'interaction entre deux systèmes cycloniques voisins qui crée l'impression d'un système binaire en rotation.